Dirks ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dirks (1865–1922), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Arne Dirks (* 1977), deutscher Sportfunktionär
 Britta Dirks (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Dirks († 1549), niederländische Mennonitin
 Hartmut Dirks (1954–2007), deutscher Publizist
 Heinrich Dirks (1802–1872), deutscher Syndikus und Abgeordneter 
 Johann Friedrich Dirks (1874–1949), deutscher Journalist, Erzähler und bedeutender Heimatdichter
 Leonie Dirks (* 1983), deutsche politische Beamtin
 Liane Dirks (* 1955), deutsche Schriftstellerin, Moderatorin und Journalistin
 Marianne Dirks (1913–1993), deutsche Musikpädagogin, Ehefrau von Walter Dirks
 Nicholas Dirks (* 1950), US-amerikanischer Historiker und Kanzler der University der University of California, Berkeley
 Reentko Dirks (* 1979), deutscher Gitarrist, Percussionist und Komponist
 Rudolph Dirks (1877–1968), deutscher Comiczeichner
 Samantha Dirks (* 1992), belizische Leichtathletin
 Simon Dirks, deutscher Synchronsprecher
 Theodor Dirks (1816–1902), deutscher Lehrer sowie Schriftsteller
 Thorsten Dirks (* 1963), deutscher Manager
 Tonnie Dirks (* 1961), niederländischer Langstreckenläufer
 Una Dirks (* 1961), deutsche Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin
 Walter Dirks (1901–1991), deutscher katholischer Publizist, Schriftsteller und Journalist
 Wilhelm Dirks (* 1947), deutscher Flugzeugkonstrukteur 

Siehe auch: 
 Dierks
 Dircks